Frederik Nørgaard kan syfta på bland andra:

* Frederik Nørgaard (1861–1937), dansk bankdirektör
 Frederik Nørgaard  (1878–1945), dansk historiker
 Frederik Nørgaard (född 1940),  dansk politiker